Джон Форд ():
 Джон Форд (1586—1640) — английский драматург
 Джон Форд (1894—1973) — американский режиссёр
 Джон Форд (род. 1948) — американский рок-певец
 Джон Майлоу Форд (1957—2006) — американский писатель-фантаст